Příjmení Newsom nosí více významných osobností:

 David D. Newsom (1918–2008) – americký diplomat
 Gavin Newsom (* 1967) – americký podnikatel a politik
 Joanna Newsom (* 1982) – americká harfenistka, zpěvačka a klavíristka

Externí odkazy